Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e David Rikl che hanno battuto in finale Boris Becker e Petr Korda 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (primo turno)

 ()
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1994
ATP Tour 1994